Spotting – hobby polegające na fotografowaniu lub obserwowaniu obiektów związanych z komunikacją. Osoba uprawiające to hobby nazywana jest spotterem (ang. spotter).

Ze względu na obiekt zainteresowania wyróżnia się:
 car spotting – obserwowanie i fotografowanie samochodów,
 planespotting – obserwowanie samolotów i lotnisk,
 trainspotting – obserwowanie oraz zapisywanie czasów przyjazdów i numerów pociągów,
 bus spotting – obserwowanie autobusów jednej korporacji,
 tubespotting – obserwowanie kolejek metra wjeżdżających i opuszczających stacje,
 spotting 112 – obserwowanie i fotografowanie pojazdów ratunkowych,
 RNAV spotting – obserwowanie i fotografowanie samolotów na wysokości przelotowej,
 shipspotting – fotografowanie jednostek pływających.

Hobby